En la Argentina existen dos departamentos llamados Minas, en las provincias de Córdoba y del Neuquén:

 Departamento Minas (Córdoba).
 Departamento Minas (Neuquén).